Charles Coolidge ist der Name folgender Personen:
 Charles Austin Coolidge (1844–1926), US-amerikanischer General